Museo Nacional de Arqueología puede hacer referencia a:

Museo Nacional de Arqueología del Perú
Museo Nacional de Arqueología (Portugal)